Hooff ist der Familienname folgender Personen:

 Anton van Hooff (* 1943), niederländischer Althistoriker und Autor
 August Hooff (1839–1904), deutscher Gartenarchitekt
 Nikolaus Hooff (1722–1785), deutscher Maler und Bildhauer
 Otto Hooff (1881–1960), deutscher Wasserspringer

Siehe auch:
 Hof
 Hoof